Леонид Соломонович Сахаров (1900 — 10 мая 1928) — советский , сотрудник Л. С. Выготского, член круга Выготского-Лурии.

В 1923—24 гг. учился на общественно-педагогическом отделении факультета общественных наук 1-го МГУ. С 1924 г. сотрудник Института психологии в Москве.

В историю науки вошёл как соавтор методики исследования мышления, известной как методика Выготского — Сахарова (за рубежом — Kasanin–Hanfmann Concept Formation Test). После скоропостижной смерти Сахарова результаты его исследования были доложены Л. С. Выготским на I съезде по изучению поведения человека (так называемый «поведенческий съезд», 25 января — 1 февраля 1930, Ленинград), а само исследование было завершено Ю. В. Котеловой и Е. И. Пашковской под руководством Выготского.

Памяти Сахарова посвящено первое издание книги Выготского «Мышление и речь» (1934).

Публикации 
 Сахаров Л. С., Серебровская М. В., Чехова. Школьные тесты // Просвещение на транспорте, 1927. № 7—8, 35—42
 Сахаров Л. С. Образование понятий у умственно-отсталых детей // Вопросы дефектологии. 1928
 Сахаров Л. С. О методах исследования понятий // Психология, 1930, т. 3
 idem // Культурно-историческая психология, 2006, № 2

Источники 
 Сироткина И. Е. САХАРОВ Леонид Соломонович 
 Кто есть кто в российской психологии (2011): САХАРОВ Леонид Соломонович 
 Hanfmann, E., & Kasanin, J. (1942). Conceptual thinking in schizophrenia. New York: Nervous and Mental Disease Monographs.